Нуэво-Прогресо () — испаноязычный топоним.

Гватемала 
  — муниципалитет в департаменте Сан-Маркос.

Мексика 
  — посёлок в муниципалитете Кармен, штат Кампече.
 Нуэво-Прогресо — город в муниципалитете Рио-Браво, штат Тамаулипас.
 Нуэво-Прогресо — посёлок в муниципалитете Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас.